Епархия Канди () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Канди в Шри-Ланке. Епархия Канди входит в архиепархию Коломбо.

История 
20 апреля 1883 года Святым Престолом был учрежден апостольский викариат Канди, который был выделен из апостольского викариата Цейлона (сегодня — архиепархия Коломбо). 

1 сентября 1886 года Римский папа Лев XIII буллой Humanae salutis преобразовал апостольский викариат Канди в епархию Канди. 

18 декабря 1972 года часть территории епархии Канди была переведена во вновь образовавшуюся епархию Бадуллы.

Ординарии епархии 
 епископ Clemente Pagnani (20.04.1883 — июнь 1911);
 епископ Bede Beekmeyer (19.04.1912 — 22.05.1935);
 епископ Bernardo Regno (27.01.1936 — 24.09.1958);
 епископ Leo Nanayakkara (2.07.1959 — 18.12.1972);
 епископ Appasinghe Paul Perera (17.01.1973 — 16.05.1989);
 епископ Joseph Vianney Fernando (с 17.03.1983 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio,  Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Римского папы Льва XIII «Humanae salutis»

Ссылки 
  Данные об епархии Канди 

Католические епархии Шри-Ланки